Abd-ar-Ridà forma part del nom de molts personatges:

 Abd al-Riza Khan, governador i noble persa de Yadz
 Abdulhussain Abdulredha, actor kuwaitià

Notes